BZ oder B.Z. steht für:

Zeitungen:
 B.Z., früher „Berliner Zeitung“, Boulevardzeitung aus Berlin
 B.Z. am Mittag, ehemalige Berliner Tageszeitung
 Bz – Zeitung für die Region Basel, früher Basellandschaftliche Zeitung
 BZ am Abend, ehemaliger Name des Berliner Kurier
 Badische Zeitung, Tageszeitungen aus Freiburg im Breisgau
 Bergedorfer Zeitung, Hamburger Tageszeitung
 Berliner Zeitung, Tageszeitung ab 1945
 Berner Zeitung, Tageszeitungen aus Bern
 Bild-Zeitung, siehe Bild (Zeitung)
 Böhme-Zeitung, Tageszeitung aus Soltau
 Borkener Zeitung, Tageszeitung aus Borken
 Braunschweiger Zeitung, Tageszeitung
 Byzantinische Zeitschrift, Fachpublikation

Sonstiges:
 3-Chinuclidinylbenzilat, Psychokampfstoff
 Bank Zürich, Schweizer Bank, siehe BZ Bank
 Belize, Staat in Mittelamerika, laut ISO 3166-1
 Bergungszug, Einheit des Bevölkerungsschutzes, siehe Bergungsdienst #Aufbau
 Berline (Fluggesellschaft), ehemalige deutsche Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Besatzungszone, von ausländischen Truppen besetztes Gebiet eines Staates
 Beschauzeichen, siehe Silberstempel #Stadtmarken (Beschauzeichen)
 Bestockungsziel, siehe Bestockung (Forstwirtschaft)
 Betriebszentrale (DB Netz)
 Bootswerft Zeppelinhafen, ehemaliger Boots- und Automobilhersteller in Potsdam
 Brennstoffzelle, ein Energiewandler
 Briefzentrum, Post
 Brillouin-Zone, primitive Einheitszelle im reziproken Gitter eines Kristalls
 Bromzahl, Maß für den Olefin- oder Alken-Gehalt eines Stoffes
 Landkreis Bautzen, Deutschland (Kfz-Kennzeichen)
 Bezirk Bludenz, Österreich (Kfz-Kennzeichen)

B Z steht für:
 Bundesstraße Z, eine ehemalige Ersatz-Bundesstraße in Berlin

Bz steht für:
 Benzoylgruppe, aromatische Substituent in der Chemie

bz steht für:
 .bz, Top-Level-Domain von Belize

Abkürzung